Дентлайн-ам-Форст () — коммуна в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Средняя Франкония. Входит в состав района Ансбах. Подчиняется управлению Дентлайн ам Форст.  Население составляет 2333 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 18,03 км². Официальный код  —  09 5 71 132.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии